Die Extraliga 2004/05 war die 13. Spielzeit der tschechischen Extraliga im Schach.

Teilnehmende Mannschaften 

Für die Extraliga hatten sich mit ŠK Lokomotiva Brno-Slezan (ehemals ŠK Hagemann Opava), ŠK Mahrla Prag, ŠK Sokol Plzeň I - INGEM, ŠK Bauset Pardubice, TJ TŽ Třinec, ŠK Trinom Zlín, IPM COLOR Ostrava, SC A64 Grygov, ŠK Sokol Kolín und ŠK Sokol Vyšehrad-VISUS die zehn Erstplatzierten der Saison 2003/04 qualifiziert, außerdem waren TJ Slávie Turnov als Sieger der 1. česká liga 2003/04 und Slavoj Ostrava als Sieger der 1. moravskoslezská liga 2003/04 aufgestiegen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Extraliga (Tschechien, Schach) 2004/05.

Modus 

Die zwölf Mannschaften spielten ein einfaches Rundenturnier, über die Platzierungen entschieden zunächst die Mannschaftspunkte (2 Punkte für einen Sieg, 1 Punkt für ein Unentschieden, 0 Punkte für eine Niederlage), anschließend die Brettpunkte (1 Punkt für einen Sieg, 0,5 Punkte für ein Remis, 0 Punkte für eine Niederlage).

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 6. und 7. November, 4. und 5. Dezember 2004, 15. Januar, 19. und 20. Februar, 19. und 20. März sowie 16. und 17. April 2005.

Saisonverlauf 

Der ŠK Bauset Pardubice und der ŠK Mahrla Prag lieferten sich einen Zweikampf um den Titel, der Pardubice knapp vorne sah. Der ŠK Slavoj Ostrava verlor alle Wettkämpfe und stand vorzeitig als Absteiger fest, während die Entscheidung über den zweiten Absteiger erst in der letzten Runde gegen den ŠK Sokol Kolín - ABNER fiel.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Übersicht beim tschechischen Schachverband (tschechisch)

Extraliga (Tschechien, Schach)
Schachveranstaltung 2004
Schachveranstaltung 2005